La Cellette (Creuse)
 La Cellette (Puy-de-Dôme)